

Лична карта турнира 

13° европски тимски шаховски шампионат

Турнирска табела

Појединачни резултати 
 : Van Wely 3,5/8, Piket 6,5/9, Tiviakov 7/9, Van den Doel 3,5/5, Nijboer 4/5
 : Bacrot 3/7, Lautier 7,5/9, Bauer 3,5/7, Degraeve 4/6, Fressinet 5/7
 : Lutz 4/8, Huebner 6/9, Hertneck 3/6, Bischoff 6/8, Buhmann 3/5
 : Адамс 6,5/9, Short 6/9, Speelman 4,5/8, Conquest 2,5/5, McShane 2/5
 : Beliavsky 4/7, Mikhalchisin 4,5/8, Sermek 5/8, Pavasovic 4,5/8, Mohr G. 3,5/5
 : Gelfand 5/8, Smirin 5/7, Sutovsky 4,5/8, Avrukh 3,5/7, Greenfeld 2,5/6
  „А": Shirov 5/8, Vallejo 6,5/9, Illescas 5/8, San Segundo 2,5/6, Narciso 1/5
 : Papaioannou 5/9, Miladinovic 2/7, Banikas 5/8, Nikolaidis 4/6, Halkias 4/6
 : Delchev 4/7, Spasov 5,5/9, Kolev 3,5/7, Petrov M. 3/7, Cheparinov 3,5/6
 : Fedorov 2,5/8, Kovalev 4,5/7, Dydyshko 4/8, Azarov 5,5/8, Smetankin 3/5
  „Б": Moreno Carnero 3,5/8, Arizmendi 4/8, Del Rio 5/8, Lopez Martinez 3/6, Herraiz 3,5/6
 : Ivanchuk 5/9, Baklan 4/7, Romanishin 4,5/8, Malakhatko 3,5/8, Volokitin 2/4
 : Oral 3,5/8, Navara 7/9, Votava 5/8, Vokac 1/6, Meduna 2,5/5
 : Krasenkov 4/7, Kempinski 4/8, Socko 5,5/9, Markovski 4/9, Grabarczyk 1,5/3
 : Andersson 2,5/5, Agrest 4,5/8, Wedberg 4/8, Hector 4/8, Brynell 4/7
 : Milov 4/8, Pelletier 3,5/7, Gallagher 4,5/7, Jenni 5/8, Ekstroem 2/6
 : Sturua 3/7, Kacheishvili 2/7, Supatashvili 2/5, Jobava 6/8, Mchedlishvili 6/9
 : Дамљановић 2/6, Ilincic 4,5/8, Ivanisevic 6/9, Kovacevic A. 5,5/9, Vuckovic 1/4
 : Salmensuu 2/7, Kallio 5/8, Norri 4,5/8, Holmsten 4/8, Maki-Uuro 3/5
 : Ftacnik 5,5/9, Stohl 3,5/8, Timoscenko Gen. 3/7, Markos 4,5/7, Likavsky 2/5
 : Stefansson 6/9, Gunnarsson 4/9, Thorfinnsson 3/9, Kristjansson S. 5/9
 : Kengis 5/9, Miezis 2/8, Krakops 5,5/8, Antoms 1/4, Meijers 4,5/7
 : Radjabov 5/9, Gashimov V. 3/9, Mamedyarov 4,5/9, Ibrahimov 5/9
 : Кожул 4,5/8, Cvitan 4,5/8, Zelcic 4,5/9, Zaja 2/6, Golubovic 2/5
 : Dervishi 4,5/8, Seitaj 4/8, Rama 4/8, Mehmeti Dritan 2/8 +2/4f
 : Quinn 3,5/8, Heidenfeld M. 3/8, Brady 4,5/8, O'Cinneide 3/8 +2/4f
 : Galego 2/4, Fernandes 4/8, Damaso 2,5/7, Pinheiro 1,5/7, Frois 4/6 +2/4f
 : Godena 3,5/7, Arlandi 2/6, Borgo 3/7, D'Amore 1,5/6, Belotti 3,5/6 +2/4f
 : Bogdanovski 2/8, Mitkov 4,5/8, Nedev 3/8, Jacimovic 3,5/7, Stamenkov 2/5
 : Sommerbauer 1,5/6, Danner 3/7, Volkmann 3,5/6, Baumegger 2,5/7, Neubauer 2,5/6 +2/4f
 : Shaw 5/9, Bryson 3/7, Muir 1/7, Upton 3/7, Berry N. 3/6 
 : David 4/8, Wagener 1,5/8, Brittner 2/8, Weber 4/8 +2/4f
 : Kotronias 5,5/8, Clerides 1/8, Antoniou 3,5/6, Georghiou 1/8, Kassinopoullos 0/2 +2/4f
 : Arduman 1/7, Haznedaroglu 3,5/8, Atakisi 1,5/6, Erdogan 1,5/6, Bayram 2/5 +2/4f
 : Cobb 1,5/8, Zeidler 2/8, May 2/8, Varley 3,5/8 +2/4f

Спољашње везе 
 Све о туниру

Европски тимски шампионати
Шах у 2001.
Шах у Шпанији